Srednje Selo (żupania karlowacka) – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w gminie Cetingrad
 Srednje Selo (żupania pożedzko-slawońska) – wieś w Chorwacji, w żupanii pożedzko-slawońskiej, w mieście Pleternica
 Srednje Selo (żupania splicko-dalmatyńska) – wieś w Chorwacji, w żupanii splicko-dalmatyńskiej, w gminie Šolta